Battaglia di Inverurie (1308)
Battaglia di Inverurie (1745)